El Gallo ist der Spitzname folgender Personen:

 Rafael Gómez Ortega (1882–1960), spanischer Torero 
 Rafael Velásquez (1930–2009), venezolanischer Trompeter und Flügelhornist